Сновидовичи (Житомирская область) — посёлок в Олевском районе Житомирской области Украины.
 Сновидовичи (Ровненская область) — село в Рокитновском районе Ровненской области Украины.